Соко́льников — русская фамилия; имеет женскую форму Сокольникова.

Известные носители 
 Сокольников, Григорий Яковлевич (настоящее имя — Гирш Янкелевич Бриллиант; 1888—1939) — советский государственный деятель.
 Сокольников, Максим Петрович (в монашестве Мельхиседек; 1784—1853) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Ново-Иерусалимского монастыря.
 Сокольников, Михаил Порфирьевич (1888—1979) — русский советский искусствовед, литератор, журналист.
 Сокольников, Прокопий Нестерович (1865—1917) — первый якутский врач, общественный деятель, просветитель.
 Хрущов-Сокольников, Гавриил Александрович (1845—1890) — прозаик, поэт, драматург, редактор.

См. также 
 Сокольники
 Сокольниково